Жадрицы — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Новоржевской волости.

Расположена в 17 км к юго-западу от города Новоржев.

Население 

Численность населения деревни на начало 2001 года составляла 286 жителей.

История 
С 1995 до 2015 года деревня была административным центром ныне упразднённой Жадрицкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района